Монумент Независимости Украины — памятник, посвящённый независимости Украины. Монумент расположен в центре Киева на Майдане Незалежности.
 Памятник независимости — памятник, установленный в честь провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 в городе Харьков на площади Конституции. Был торжественно открыт 22 августа 2012 накануне 21-й годовщины Независимости государства и Дня города Харькова (отмечается 23 августа).
 Памятник независимости — ныне демонтированный памятник в городе Харьков на площади Розы Люксембург

Примечания